JP steht als Abkürzung für:

 Adria Airways in Slowenien (IATA-Code)
 Janata Party, ehemalige politische Partei in Indien 
 Japan, Ländercode nach ISO-3166-2
 Japan Post, öffentliches Unternehmen
 Japan Post Holdings, der englische Name für das japanische Unternehmen Nippon Yūsei
 J & P, britisch-zyprischer Baukonzern
 J.P., ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Automobiles J. P., ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Jean Pierre Kraemer, deutscher Unternehmer im Automobilbereich, Moderator und Webvideoproduzent
 Jet Propellant, Düsentreibstoff, siehe Kerosin #Militärluftfahrt
 die Jungen Pioniere, siehe Pionierorganisation Ernst Thälmann
 Juristische Person
 Justice of the Peace, ein Richteramt in Großbritannien, siehe Friedensgericht #England
 Jyllands-Posten, dänische Tageszeitung 

JP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Norwegen: Gjøvik in der Provinz Oppland

.jp steht für:
 .jp, die Top-Level-Domain von Japan

Abkürzung